

Patronyme 

 Andrew J. Fisk, journaliste américain du  ;
 Benjamin Fisk (1995-), footballeur canadien ;
 Carlton Fisk (né en 1947), joueur américain de baseball ;
  ;
 James Fisk (1835-1872), financier américain du  ;
 Robert Fisk (1946-2020), journaliste britannique ;
 Sari Fisk (née en 1971), joueuse finlandaise de hockey sur glace ;
 Schuyler Fisk (née en 1982), actrice, chanteuse et compositrice américaine ;
 Steve Fisk, producteur et ingénieur du son américain ;
  (1827-1884), peintre anglais préraphaélite tardif converti à la peinture d'histoire ;

personnages fictifs
 Wilson Fisk, super-vilain des comics Marvel ;
 Jack Fisk, personnage de la série télévisée Battlestar Galactica.

Toponyme 

 Fisk, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adair en Iowa ;
 Fisk, une ville du comté de Butler, dans le Missouri.

Télévision 
 Fisk : mini-série TV australienne crée en 2021 par Kitty Flanagan et Vincent Sheehan, meilleure comédie au Festival Séries Mania 2021

Autres 
 Scandale Fisk-Gould, en 1869
 Université Fisk, à Nashville (Tennessee)